Gerbillus dalloni est un taxon donné comme synonyme de deux espèces différentes de gerbilles, selon les sources.

 d'après UICN : la Gerbille du Niger (Gerbillus nigeriae) 
 d'après MSW : la Gerbille de l'Agag (Gerbillus agag)

Notes et références 

Rongeur (nom scientifique)
Muridae